«Plaza San Martín de Mar del Plata» puede referirse a: plaza principal de la ciudad turística de Mar del Plata. Ubicada entre las calles San Martín, Hipólito Yrigoyen, 25 de Mayo y San Luis. Frente a ella se encuentra la iglesia basílica catedral de los Santos Pedro y Cecília y el Palacio Municipal

Vías públicas

Argentina 
 Plaza San Martín, en la ciudad de La Plata.
 Plaza San Martín, en la ciudad de Córdoba.
 Plaza San Martín, en la ciudad de Rosario.
 Plaza del Libertador General San Martín, en la ciudad de Morón.
 Plaza San Martín, en la ciudad de Posadas.
 Plaza General San Martín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 Plaza San Martín, en la ciudad de Oberá.
 Plaza San Martín, en la ciudad de Formosa.
 Plaza San Martín, en la ciudad de Quilmes.
 Plaza San Martín, en la ciudad de Azul.
 Plaza San Martín, en la ciudad de San Justo.
 Plaza San Martín, en la ciudad de Mercedes.
 Plaza San Martín, en la ciudad de Mendoza.
 Plaza San Martín en la ciudad de Loreto.

España 
 La Plaza de San Martín en Madrid.
 La Plaza de San Martín en León.

Italia 
 Plaza San Martín, en la ciudad de Lucca.

Perú 
 Plaza San Martín, en la ciudad de Lima.

Venezuela 
 Plaza San Martín, en la ciudad de Caracas.